Grand Prix Maďarska 1986 (oficiálně POP 84 Magyar Nagydíj) se jela na okruhu Hungaroring v Mogyoródo v Maďarsku dne 10. srpna 1986. Závod byl jedenáctým v pořadí v sezóně 1986 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1986
Grand Prix Maďarska